Пиччони () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Пиччони, Аттилио (1892—1976), итальянский политик
 Пиччони, Джузеппе (род. 1953) — итальянский кинорежиссёр
 Пиччони, Пьеро (1921—2004), итальянский музыкант-самоучка, сын Аттилио Пиччони